Tamarindo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio el Tamarindo, ort, San Luis Potosí, Axtla de Terrazas, 
 Tamarindo, San Luis Potosí, Tancanhuitz, 
 Tamarindo, Veracruz, Paso de Ovejas, 
 Tamarindo, Oaxaca,